— вид однодольных растений рода  семейства . Под текущим таксономическим названием описан датско-британским ботаником Натаниэлом Валлихом в 1892 году.

Синонимичное название — Cardamomum gramineum (Wall. ex Baker) Kuntze.

Распространение, описание 
Эндемик Мьянмы. Распространён в административной области Танинтайи

Гемикриптофит либо корневищный геофит. Травянистое растение.

Примечания 

Флора Азии
Эндемики Мьянмы
Имбирные